Туризм в Архангельской области — отрасль экономики Архангельской области. Область занимает 5 место по концентрации культурных памятников в России.

Достопримечательности 

Интерес представляют крепости Новодвинская и Гостиный двор (старейший в России), Водлозерский национальный парк, Пинежский заповедник, Кенозерский национальный парк, национальный парк «Русская Арктика», самые северные мельницы в мире в селе Кимжа.  В список «Семь чудес Архангельской области» вошли Архангельск, Соловецкий архипелаг (памятник ЮНЕСКО), Белое море вместе с Кий-островом, музей под открытым небом «Малые Корелы», Пинежские пещеры, города–музеи Каргополь, Сольвычегодск и родина Михаила Ломоносова. 

Устьянский район известен тем, что в нём проживают более половины всех пчеловодов области, а Устьяны являются туристическим медовым центром.

Описание 
Наиболее посещаемыми туристами являются город Архангельск (29%), Каргопольский район (27%) и Пинежский район (21%).

Круизный туризм 
Развивается в акватории Белого моря, а также по Беломоро-Балтийскому каналу, связанному с  Санкт-Петербургом. Каждый судозаход приносит региону 1 млн. рублей прямых доходов.

Поморские промыслы 

 Птица счастья 
 Берестяные туеса
 Холмогорская резная кость
 Каргопольская игрушка
 Пермогорская роспись
 Борецкая роспись
 Ракульская роспись
 Мезенская роспись по дереву

Фестивали 
 Международный фестиваль уличных театров
 Международные Дни Джаза в городе Архангельске
 Прокопьевская ярмарка (и Фестиваль юмора) 22 июля в Сольвычегодске
 Международный рок-фестиваль "Беломор-Буги"

Санатории 

 Беломорье
 Меридиан

 Солониха
 Сольвычегодск

Статистика 
По данным статистики в Архангельской области зарегистрировано 130 туристических организаций, 19 компаний-туроператоров, функционируют три общественных организации: Архангельская региональная туристская ассоциация, федерация спортивного туризма Архангельской области, ассоциация туризма и сервиса региона. Число обслуженных туристов — около 60 тыс. человек (2009), в 2012 году — 93,5 тыс. обслуженных туристов. В 2008 году регион посетило 386,5 тыс. человек, в 2009 году — 286 тысяч туристов, в 2010 году — 322 тысячи, в 2011 году — 325 тысяч. В Архангельской области поставлено на государственную охрану — 1971 памятник архитектуры, истории и культуры, в том числе 561 — федерального значения, 1410 — регионального значения.

См. также 
 Список музеев Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный туристский портал Архангельской области
 Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области
  
 

Экономика Архангельской области

Архангельская область
T